PPSH steht für:

 Eine politische Partei aus Albanien, siehe Partia Socialiste e Shqipërisë,
 Eine russische Maschinenpistole, siehe PPSch-41
 die Pseudovaginale Serineoskrotale Hypospadie, eine genetisch bedingte Entwicklungsstörung des Penis

PPSH